Крымская советская армия — объединение РККА, сформированное во время Гражданской войны. Крымская армия создана 5 мая 1919 года решением Временного рабоче-крестьянского правительства Крымской советской социалистической республики. Входила в состав Украинского фронта (5 мая — 4 июня 1919), 14-й армии (4 июня — 21 июля 1919). 21 июля 1919 армия была расформирована, а её части вошли в состав Крымской стрелковой дивизии (с 27 июля — 58-я стрелковая дивизия).

Состав 
Крымская советская армия была создана из частей 3-й Украинской (бывшей 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии) советской дивизии и местных формирований, сведённых в две штатные дивизии — 1-ю Крымскую и 2-ю стрелковые дивизии. Фактически была сформирована лишь одна дивизия, к июню в Крымской армии насчитывалось 8650 штыков, 1010 сабель, 48 пулемётов и 25 орудий. 15 мая 1919 был создан РВС Крымской республики, преобразованный 5 июля в РВС Крымской армии.

Боевые действия 
Войска Крымской советской армии вели борьбу против Вооружённых сил на Юге России в Крыму, в районе Пологи — Бердянск — Мелитополь Таврической губернии. Белогвардейцам удалось удержать за собой Керченский полуостров, создав фронт на Ак-Монайском перешейке. В мае-июне Крымская армия участвовала в ликвидации григорьевского восстания. В середине июня под напором ВСЮР войска РККА оставили Крым.

Подчинение

Командный состав 
Командующий:
 П. Е. Дыбенко

Члены РВС:
 Я. Я. Пече (5 июня — 21 июля 1919),
 В. Н. Толмачёв (5 июня — 21 июля 1919).

Начальник штаба:
 С. И. Петриковский (Петренко)

Начальник политического отдела:
 А. М. Коллонтай  (05.05- ...1919).

Примечания

Литература 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1983.
 Центральный государственный архив Советской армии. В двух томах. Том 1. Путеводитель. ЦГАСА, 1991 С. 350—351
 Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. — Харьков: Фолио, 2006.
 Жигалов И. Дыбенко. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Выпуск 18. М., «Молодая гвардия». 1983. 
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984.
 Яроцкий Борис. Дмитрий Ульянов. М., «Молодая гвардия». 1977.
 И.Л.Обертас. Командарм Федько. Ордена Трудового Красного Знамени военное издательство Министерства обороны СССР, МОСКВА –1973.

Советские армии во время Гражданской войны